Bocksjön kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Halland/Västergötland 
Bocksjön (Kalvs socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun och Svenljunga kommun,  (10,2 ha)

Hälsingland 
Bocksjön (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun och Falu kommun,  (75,1 ha)
Bocksjön (Mo socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (35,2 ha)

Närke 
Bocksjön, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Norra Bocksjön, sjö i Askersunds kommun,  (6,75 ha)
Södra Bocksjön, sjö i Askersunds kommun,

Småland 
Bocksjön (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (12 ha)
Bocksjön (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (19 ha)
Bocksjön (Höreda socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Bocksjön (Norra Sandsjö socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (13,8 ha)

Södermanland 
Bocksjön, Södermanland, sjö i Botkyrka kommun,  (1,2 ha)

Västergötland 
Bocksjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (70,8 ha)
Lilla Bocksjön, sjö i Karlsborgs kommun,  (5,61 ha)

Östergötland 
Bocksjön (Svinhults socken, Östergötland, 640647-148463), sjö i Ydre kommun, 
Bocksjön (Svinhults socken, Östergötland, 640956-148285), sjö i Ydre kommun, 
Bocksjön (Västra Ny socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (1,26 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn